III liga polska w piłce nożnej (1999/2000) – 47. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Brało w nich udział 72 drużyn, grając w 4 grupach systemem kołowym.

Grupa I 

Tabela końcowa:

 Awans do II ligi: Dolcan Ząbki
 Spadek do IV ligi: Pomezania Malbork, Pogoń Lębork, Toruński KP
 Granica Kętrzyn utrzymała się dzięki niezgłoszeniu się do III ligi mistrza płockiej grupy IV ligi - Jagiellonki Nieszawa

Grupa II 

Tabela końcowa:

 Awans do II ligi: Górnik Polkowice
 Spadek do IV ligi: Polonia Słubice, Promień Żary, Progres Jelenia Góra
 Baraż o III ligę: Zagłębie II Lubin - Lubuszanin Drezdenko (1:0, 0:4)

Grupa III 

Tabela końcowa:

 Awans do II ligi: Zagłębie Sosnowiec
 Spadek do IV ligi: CKS Czeladź, Start Łódź, GKS II Bełchatów, Aluminium Konin
 Baraż o III ligę: Wedan Żórawina - Górnik Jastrzębie (0:3, 0:3)

Grupa IV 

Tabela końcowa:

 Awans do II ligi: Tłoki Gorzyce
 Spadek do IV ligi: Wawel Kraków, Avia Świdnik, Tomasovia Tomaszów Lubelski, Pogoń Leżajsk
 Baraż o III ligę: Sandecja Nowy Sącz - Strug Herman Tyczyn (3:1, 3:3)

Bibliografia 
 Wyniki grupy I 
 Wyniki grupy II 
 Wyniki grupy III 
 Wyniki grupy IV 
 Wyniki baraży o III ligę

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1999 w piłce nożnej
2000 w piłce nożnej
1999 w polskim sporcie
2000 w polskim sporcie